Ритус Кряуклис (, род. 23 апреля 1986 года, Илуксте, Латвийская ССР, СССР) — латвийский футболист, защитник. Выступал за сборную Латвии.

Клубная карьера 
Кряуклис начал свою карьеру в детско-юношеской спортивной школе в родном городе Илуксте, где он занимался под руководством тренера Владимира Винокурова с 1993 по 2002 годы. В 2002 году он переехал в Даугавпилс и продолжил карьеру в молодёжном составе клуба «Динабург». В 2005 году Тамаз Пертия взял Кряуклиса в первую команду. В 2006 году подписал контракт с клубом «Вентспилс», но Кряуклис так и не смог там проявить себя, и через год он вернулся в Даугавпилс. Провёл в «Динабурге» три сезона с 2007 по 2009 годы и вошёл в число основных игроков клуба, сыграл за клуб 77 матчей и забил 6 голов.

В 2009 году «Динабург» был исключён из чемпионата Латвии по решению Латвийской футбольной федерации. Клуб был уличён в участии в тотализаторах и манипулировании результатами игр, что было подтверждено неоспоримыми доказательствами, полученными из компетентных организаций, в том числе УЕФА. Кряуклис покинул клуб. Далее он снова присоединился к «Вентспилс». На этот раз ему удалось попасть в основной состав, сыграл за клуб 25 матчей в течение сезона. После этого сезона Кряуклис получил предложение от азербайджанского клуба АЗАЛ и подписал двухлетний контракт. Сыграл за клуб 10 матчей. В августе 2011 года покинул клуб. После этого Кряуклис вернулся в Латвию и через несколько дней подписал контракт с клубом «Металлург» из города Лиепая. Сыграл в клубе 24 матча и забил два гола.

15 июля 2012 года Кряуклис перешёл в южноафриканский клуб «Голден Эрроуз». Провёл в клубе один сезон. Затем в августе 2013 года он перешёл в другой клуб южноафриканского чемпионата, в кейптаунский «Аякс». В 2014 году вернулся в Латвию и присоединился к юрмальскому «Спартаку».

C января 2015 года играет в «Вентспилсе».

Международная карьера 
В сборной Латвии Кряуклис дебютировал 12 августа 2009 года в товарищеском матче против сборной Болгарии. Регулярно вызывался в сборную до 2012 года, когда главным тренером сборной был Александр Старков. Но с момента назначания на пост главного тренера Марьяна Пахарь в 2013 году, Кряуклис в сборную больше не попадал. В общей сложности, Кряуклис сыграл 22 матчей за сборную.

Достижения

Вентспилс 
 Чемпионат Латвии: 2006
  Победитель Балтийской Лиги: 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 Профиль на сайте national-football-teams.com

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Голден Эрроуз»
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК РФШ